

Населені пункти та їхні частини

 Боґушево — село в гміні Ґрута Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Боґушево — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства
 Боґушево — село в гміні Міломлин Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боґушево — колонія в гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства

Примітки